Кубат бий Калча уулу (сын Калча) — великий бий, полководец и политик Кыргызского союза во второй половине XVIII века.

Родился Кубат Калча уулу в начале XVIII века. Его отец был главой кыргызского поселения в Андижане, которое было стёрто с лица земли джунгарами, он прославился как один из лучших героев кокандско-киргизского союза, возглавляемого Абдыкерим бием, в войнах против джунгар.

Союз с Кокандским ханством 
В период правления кокандского правителя Абд-ал-Карима, кокандские власти заключили союз с кыргызами во главе с Кубат-бием для совместного наступления против джунгарского нашествия, и их объединённые силы вытеснили захватчиков из Ферганы. Когда в 1751 году к власти в Коканде пришёл Эрдене бий, кыргызские богатыри отделились от союза и начали поход на восток за родину, а Кубат бий присоединился к кокандцам и принял участие в организованных походах на запад. Эрдэнэ-бий попытался наладить партнёрство с кыргызскими биями, чтобы завоевать Оро-тобе, Кубат-бий сыграл ключевую роль и в этой ситуации. Однако через три года из-за недоразумений в Оро-Тобе, его связь с коконами оборвалась.

Борьба с империей Цин и помощь восставшим уйгурам 

В 1755 г. на помощь черногорцам-уйгурам прибыли кыргызы Кубат бия. Во время наступления белогорцев-уйгуров на Кашгар он перешёл на их сторону. За это он был назначен белогорцами хаким беком Кашгара.

Затем к армии Кубат бия и уйгурам присоединились войска ещё нескольких кыргызских племён во главе с Супи бием и Хаким бием. Общекыргызское войско возглавлялось Кубат бием и они взяли Яркенд.

В Яркенде в январе или в феврале 1756 года Ходжа Джахан пришёл с Или в Кашгарию и стал устранять влияние кыргызов. В китайском трактате "План усмирения джунгар" говорилось, что бурутский (то есть кыргызский) бек Хува (Кубат) ушёл из Восточный Туркестана из-за того, что Ходжа Джахан грабил бурутов (буруты – это маньчжурское название кыргызов). Болониду «Бурхан ад Дин» опасался войны с кыргызами и не стал их преследовать. 

В конце 1758 г. Бурхан ад Дин и Ходжа Джахан отправляли посольства к кыргызам, чтобы привлечь их на свою сторону. Фактически, оставшись в абсолютном меньшинстве, Бурхан ад Дин и Ходжа Джахан бежали в Бадахшан, где и нашли свою смерть.

Попытки защитить Ош 
Кубат бий начал противостояние с Ирдана-бием из Кокандского ханства, чтобы защитить Ош, но вскоре был схвачен и убит.  В народной молве осталось предание, что услышавшая об его исчезновении на чужбине сестрёнка бия Аксуусар сложила плач-причитание о том, что «Не Кубат бий умер, а умерла благость, умерли народы кушчу и мундуз».

Владения бия 
Надо сказать, что во времена Кубат бия киргизы контролировали обширную территорию в Центральной Азии, включающую в себя на севере Таласскую, Чуйскую долины, долины реки Или, на юге владения Кубат бия захватывали Кашгар, Памир, на востоке Ферганскую долину – Маргилан, Анжиян, Ходжанд. На этой территории издревле проживало большое число киргизских родов, которые плохо контактировали друг с другом, в результате чего легко становились добычей соседних враждебных племён и народов. Кубат бий объединил киргизские роды и укрепил независимость киргизского государства.

Примечания

Литература 

“Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия” Бишкек 2003.

“Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору”

“И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети”

“Башкы ред. Ү.А.Асанов, жооптуу ред. А.А. Асанканов”.

“Ред кеңеш: Ө.Ж.Осмонов (төрага) Т.Н Өмүрбеков”
Народы Киргизии